Nanodactylus är ett släkte av skalbaggar. Nanodactylus ingår i familjen Nanophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Nanodactylus